ТИК — многозначная аббревиатура:
 Трассово-измерительный комплекс, для лётных испытаний образцов авиационной техники и вооружений (ГЛИЦ, ЛИИ Громова).
 ТИК — теплоизоляционный кожух
 ТИК — территориальная избирательная комиссия
 ТИК — технологическая инжиниринговая компания
 ТИК — торгово-инвестиционная компания
 ТИК — транспортная инвестиционная компания, транспортно-инвестиционная компания
 ТИК — трастово-инвестиционная компания

См. также 
 ЦТИК — центр технологических исследований и контроля
 МТИК — микротелевизионный исследовательский комплекс
 
  — аббревиатура латиницей